Hizen (provincie) - voormalige provincie in Japan
 Hizen, latere naam van Retwisan - Russisch slagschip
 Hizen (Saga) - voormalige gemeente in Japan